Córrego Boa Vista é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Boa Vista, Córrego
Boa Vista